

Lokalizacje

Niemcy 
 Lerchenberg – dzielnica Altenburga
 Lerchenberg – dzielnica Göppingen
 Lerchenberg – okręg administracyjny Moguncji

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Stare Serby

Osoby 
 Michael Lerchenberg – niemiecki aktor

Zobacz też 
 Lärchenberg